Бруно Эдуардович Саул (; ) — эстонский и советский политик, председатель Совета Министров Эстонской ССР (1984—1988).

В 1951—1956 гг. учился в Ленинградском институте электротехнической промышленности, после чего был инженером, а в 1960 году — начальник Центра радиовещания Эстонской ССР в Таллинне. С 1960 года — член КПСС и сотрудник Министерства связи Эстонской ССР, затем начальник отдела и главный инженер, с 1966 по 1969 год — заместитель министра, с 1969 по 1975 год — министр связи Эстонской ССР. В 1973 году окончил Высшую Партийную Школу при ЦК КПСС, в 1977 году стал кандидатом экономических наук.

С 1975 по 1983 год — заместитель Председателя Совета Министров Эстонской ССР. С 1983 по 1984 год — секретарь ЦК КП Эстонии. С 18 января 1984 года по 16 ноября 1988 года — Председатель Совета Министров Эстонской ССР. В 1986—90 гг. — кандидат в члены ЦК КПСС. Был в Эстонии непопулярным и вошёл в историю как один из символов эры застоя. На первом съезде Эстонского зеленого движения 1 сентабря 1988 г. председатель движения Велло Похла высказал 1 резолюцию движения, которой являлось категорическое требование Верховному Совету республики - освободить Сауля от должности в течение 60 суток. Требование было встречено бурными аплодисментами. Сауль ушел в отставку в ноябре 1988 г.

Депутат Верховного Совета СССР 11 созыва.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (трижды)
 Орден «Знак Почёта»
 Лауреат Государственной премии СССР (1981)

Библиография 
 Meie aeg, Tallinn 2006, ISBN 9985643208.

Примечания

Ссылки 
 Pekka Erelt, Sauluste aeg, Eesti Ekspress, 23. november 2006
 Urmo Soonvald. Kameeleonmehe Bruno Sauli pooltõed, ohtuleht.ee, 2. detsember 2006

Заместители глав правительств союзных республик СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Секретари ЦК КП Эстонии
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Главы правительства Эстонской ССР
Народные комиссары и министры Эстонской ССР
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 9-го созыва
Делегаты XXVII съезда КПСС